Luigi Asioli ist der Name folgender Personen:

* Luigi Asioli (Sänger) (1778–1815), italienischer Sänger und Komponist
 Luigi Asioli (Maler) (1817–1877), italienischer Maler